Виктор Корниенко:
 Корниенко, Виктор Валерьевич (род. 1999) — украинский футболист.
 Корниенко, Виктор Павлович (1913—1964) — горный инженер, Герой Социалистического Труда.
 Корниенко, Виктор Степанович (1909—?) — советский инженер и учёный, лауреат Ленинской премии.
 Корниенко, Виктор Ульянович (род. 1937) — депутат Государственной думы I созыва.